Cerkiew św. Grzegorza w Akce
 Cerkiew św. Grzegorza w Dubnie